„Аги и Ема” може се односити на:

 Аги и Ема (роман) - роман за децу Игора Коларова
 Аги и Ема (филм) - филм за децу, рађен по роману Игора Коларова